Stomion bezeichnet:

 in der Medizin den Mundmittelpunkt bei geschlossenen Lippen. Unterteilung in:
 Stomion inferius (Sti): oberster Punkt der Unterlippe
 Stomion superius (Sts): unterster Punkt der Oberlippe
 in der Archäologie einen korridorartigen Gang in der mykenischen Grabarchitektur.